Praunheim steht für:
 Frankfurt-Praunheim, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Siedlung Praunheim in Frankfurt
 Alt-Praunheim, Straße in Frankfurt
 Alte Burg Praunheim, einstige Königspfalz, siehe auch Klettenburg
 SG Praunheim, ehemaliger Fußballverein, siehe 1. FFC Frankfurt
 Praunheim (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Praunheim ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich I. von Praunheim-Sachsenhausen, kurtrierischer geheimer Rat

 Johannes von Praunheim († um 1216), Frankfurter Reichsschultheiß
 Lampert von Praunheim-Sachsenhausen († 1449), Abt von St. Maximin in Trier
 Rosa von Praunheim (* 1942), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Stammliste der Herren von Praunheim